ISIC, International Student Identity Card – międzynarodowa legitymacja studencka
 ISIC, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities – system klasyfikacji działalności gospodarczej stosowany przez ONZ

Skróty i skrótowce

lt:ISIC